L'édition féminine 2018 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Svetlana Kuznetsova remporte le tournoi en simple, Han Xinyun et Darija Jurak celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait, en simple, de la Belge Kirsten Flipkens, de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Taïwanaise Hsieh Su-wei, de la Tchèque Barbora Strýcová, de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko,de la Canadienne Bianca Andreescu et de la Danoise, tête de série n°1, Caroline Wozniacki. Elles sont remplacées respectivement par Nao Hibino, Natalia Vikhlyantseva, Zheng Saisai, Andrea Petkovic, Caroline Dolehide, Mayo Hibi et Ysaline Bonaventure.

On note le forfait, en double, de la Russe Alexandra Panova et le Kazakhe Galina Voskoboeva. Elles sont remplacées par Katie Swan et Rosalie Van Der Hoek.

La Serbe Aleksandra Krunić et la Chinoise Zheng Saisai déclarent forfait avant leur premier match en double, cela pour préserver la blessure à la hanche droite de la Chinoise.

La Japonaise Nao Hibino déclare forfait avant son 2e match face à Belinda Bencic, en cause une blessure aux abdominaux.

Les Américaines Louisa Chirico et Allie Kick jettent l'éponge avant leur quart de finale face aux têtes de série n°3, Alexa Guarachi et Erin Routliffe pour une raison non connue par le tournoi.

Lauréates 
La Russe Svetlana Kuznetsova obtient son 18 titre, son premier depuis 2 ans, en battant la Croate Donna Vekić en trois sets (4-6, 7-6, 6-2). Elle avait déjà remporté le tournoi en simple en 2014, réitérant donc cette année.

La Chinoise Han Xinyun et la Croate Darija Jurak remporte l'épreuve en double. Elles battent en finale Alexa Guarachi et Erin Routliffe en deux sets (6-3, 6-2). C'est leur premier titre en collaboration mais leur 4 et 5 titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (ATP 2018)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Washington
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en août 2018